Верхолесье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Верхолесье — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Верхолесье — деревня в |Кобринском районе Брестской области.

Украина 
 Верхолесье — село в Иванковском районе Киевской области.
 Верхолесье — село в Корюковском районе Черниговской области.